Дителлурид платины — бинарное неорганическое соединение
платины и теллура
с формулой PtTe,
светло-серые кристаллы.

Получение 
 В природе встречается минерал мончеит — PtTe с примесями Bi .

 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дителлурид платины образует светло-серые кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа P m1,
параметры ячейки a = 0,40259 нм, c = 0,52209 нм, Z = 1
.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

платина
Соединения платины